Февра́льская револю́ция может означать:

 Февральская революция 1848 — буржуазная революция во Франции, свержение короля Луи-Филиппа I.
 Февральская революция 1917 — буржуазная революция в России, свержение императора Николая II.
 «Февральская революция» — высотный жилой комплекс в Екатеринбурге.